Miejscowości w USA:
 Blackwell – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kay
 Blackwell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nolan
 Blackwell – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Gminy w USA:
 Blackwell (ang. Blackwell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Inne:
 Blackwell (Bolsover) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Blackwell – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Blackwell – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Blackwell – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Blackwell – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Blackwell – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Blackwell – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Blackwell in the Peak – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Wiley-Blackwell – wydawnictwo naukowe w Wielkiej Brytanii